Hauteville puede referirse a:

Hauteville, comuna francesa situada en Aisne.
 Hauteville, comuna francesa situada en Ardenas.
 Hauteville, comuna francesa situada en Marne.
 Hauteville, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Hauteville, comuna francesa situada en Saboya.

Hauteville, comuna suiza situada en el cantón de Friburgo.